Supply 
 Supply chain management
 Air Supply
 Supply-side economics

Pagine correlate 

 Supplì

sh:Dovod